BX har flere betydninger:

Transport 
 Linje Bx − en linje i det københavnske S-togsnet
 BX – den nuværende IATA-kode for flyselskabet Air Busan (2007–)
 BX – en tidligere IATA-kode for flyselskabet Coast Air (1998–2008)
 Citroën BX − en bilmodel

Fysik 
 Brix-skalaen (°Bx) – en skala, som angiver indholdet af sukker i en vandopløsning

Sport 
 BX – et synonym for Snowboard Cross